Ermengarda de Barcelona  (c. 980-1030), filla del comte de Barcelona Borrell II i casada amb Geribert de Barcelona, vescomtessa de Barcelona quan el seu marit va ocupar el càrrec en absència d'Udalard I de Barcelona empresonat a Còrdova.
 Ermengarda de Borgonya 952-956, esposa de Gilbert de Chalon
 Ermengarda d'Empúries (? - 994), princesa de Rosselló i d'Empúries i comtessa consort del comtat de Cerdanya i Besalú i regent d'aquestos comtats (988-994).
 Ermengarda d'Hesbaye (c. 778 - 818), reina d'Aquitània (798-814) i emperadriu (814-818) esposa de Lluís el Pietós
 Ermengarda de Narbona (c. 1127/29 - c. 1196/97), vescomtessa de Narbona.